El barranc del Pont és un barranc del terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, en territori del poble de Sossís, de l'antic terme de Claverol.

Es forma a 603,4 m. alt. en el mateix poble de Sossís, des d'on davalla cap a ponent, deixant el cementiri del poble a la dreta -nord-, va a travessar per sota el Canal de Sossís i s'adreça a abocar-se a la Noguera Pallaresa.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer un pas d'aproximació

Pont
Pont